1944. október 15-én Horthy Miklós kormányzó és a nyilaspuccsal hatalomra jutott Szálasi Ferenc egyaránt kiadott egy-egy hadparancsot a magyar honvédség részére:
Horthy Miklós 1944. október 15-ei hadparancsa fegyverszünet kéréséről
Szálasi Ferenc 1944. október 15-ei hadparancsa a fegyveres harc folytatásáról